Рита Сахатчу Ора (; род. 26 ноября 1990, Приштина, Югославия) — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения. В 2009 году она появилась на «Би-би-си» в шоу  («Евровидение: Вашей стране нужны Вы»), где участвовала в отборе представителя Великобритании на конкурсе песни «Евровидение 2009». Чуть позже она подписала контракт с лейблом Roc Nation. Она получила первую известность в феврале 2012 года, когда она появилась в сингле DJ Fresh «Hot Right Now», который достиг первого места в хит-параде Великобритании. Её дебютный студийный альбом ORA, выпущенный в августе 2012 года, дебютировал на первом месте в Великобритании. Кроме того, синглы «How We Do (Party)» и «R.I.P.» с него достигли первого места в Великобритании. Рита Ора стала артистом с самым большим количеством синглов (три), ставших первыми в UK Singles Chart в 2012 году.

Phoenix, второй студийный альбом Оры, был выпущен в ноябре 2018 года. Первый сингл, «Your Song», попал в первую десятку Великобритании, а последующие синглы «Anywhere» и «Let You Love Me» достигли первой пятёрки в Великобритании. «Let You Love Me» сделал Ору первой британской сольной исполнительницей, 13 песен которой достигли первой десятки главного хит-парада страны.

Биография

Начало жизни и карьеры 
Рита родилась в Приштине, СФР Югославия (современное Косово) в албанской семье. Её мать, Вера (в девичестве Байрактари), врач-психиатр, а её отец, Бесник Сахатчиу, является владельцем паба, до этого изучавший экономику. У Риты есть старшая сестра Елена и младший брат Дон. Её фамилия Сахатчиу происходит от турецкого слова saatçi, переводимого как «часовщик», но её родители впоследствии добавили к семейной фамилии слово Ора, что означает «время» на албанском языке, чтобы её можно было легко произносить.

В 1991 году её семья переехала в Великобританию по политическим мотивам (из-за начавшего преследования косовских албанцев в период распада Югославии). Она жила в Ноттинг-Хилле, Западном Лондоне, и посещала начальную школу Сент-Маттиас в Эрлс-Корте, по окончании её стала учиться в  и затем в . Она начала увлекаться пением в раннем возрасте. В 2004 году она появилась в английском фильме «Пивс». В 2009 году она появилась на «Би-би-си» в шоу  («Евровидение: Вашей стране нужны Вы»), где участвовала в отборе представителя Великобритании на конкурсе песни «Евровидение 2009».

В 2007 году Рита принимает участие в записи сингла Крэйга Дэвида «Awkward», который стал первым релизом певицы. А в 2009 Крейг Девид вновь предложил Рите совместно поработать над синглом «Where’s Your Love», также в записи сингла участвовал Тинчи Страйдер. На песню был снят видеоклип с участием Оры. В 2009 году Рита подписывает контракт с Roc Nation, несколько дней спустя улетает в Нью-Йорк, где знакомится с Jay-Z. В этом же году Рита приняла участие в работе над синглами Jay-Z «Young Forever» и «Over» Дрейка. Jay-Z предложил Оре сняться для рекламы наушников компании Skullcandy.
В 2019 году Кайго и Рита Ора записали саундтрек к фильму «Покемон. Детектив Пикачу», где Ора сыграла роль доктора Энн Лоран.

Дебютный альбом 
14 декабря 2011 года DJ Fresh и Ора презентовали на YouTube своё совместное видео на песню «Hot Right Now». Спустя 2 месяца сингл появился в продаже и достиг первого места в UK Singles Chart.

24 февраля 2012 года Рита посетила в Нью-Йорке радиостанцию Z100 наряду с её продюсером Jay-Z, где представила свой первый сольный сингл «How We Do (Party)», в которой использован семпл трека The Notorious B.I.G. «Party and Bullshit». Её дебютный альбом включает в себя всю работу Риты за последние два года с такими исполнителями, как Will.I.Am, Ester Dean, Дрейк, The-Dream, Канье Уэст и Stargate. 6 мая 2012 года был выпущен «R.I.P.» (записан при участии Тайни Темпа), первый сольный сингл в Великобритании, который в первую же неделю возглавил UK Singles Chart. Эту песню написал Дрейк, а продюсером стали Chase & Status. Вторым сольным синглом для Великобритании стала песня «How We Do (Party)». Она также в первую неделю возглавила британский чарт.
В 2013 году снялась в фильме «Форсаж 6». В 2015 году вышел фильм «50 оттенков серого», в котором она снялась в роли Мии Грей. В 2015 году сингл Риты «Grateful» был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня к фильму».

Проблемы со здоровьем 
18 ноября 2013 года Рита потеряла cознание и была доставлена в майамский госпиталь, где было проведено обследование и лечение по поводу теплового удара и обезвоживания организма.

Конфликт с Roc Nation 
В 2015 году Рита Ора подала иск в суд, обвинив своих продюсеров в том, что они потеряли к ней интерес и перестали уделять ей должное внимание, переключившись на других своих подопечных.

Позже компания Roc Nation предъявила ответный иск к певице. В иске утверждалось, что Рита Ора нарушила условия контракта, отказавшись записать альбом, который должна была выпустить.

Адвокаты, представляющие Roc Nation, представили документы, утверждая, что компания потратила больше чем $2 миллиона (£1,3 миллиона) на маркетинг и раскрутку второго альбома звезды, который все ещё не выпущен. Начиная с подписания контракта в 2008 году, Рита Ора выпустила только одну пластинку, хотя по документам должна была записать пять альбомов.

В попытке расторгнуть договор с Roc Nation в 2015 году, Рита настаивала на аннулировании контракта, который она подписала в возрасте 18 лет, так как он не имеет законной силы и нарушает законы Калифорнии.

В июне 2016 года на сайте Верховного суда Нью-Йорка появилась информация о том, что Рита Ора и партнёры Jay-Z отозвали свои иски.

Телевидение 
В 2016 году Рита Ора стала новой ведущей шоу «Топ-модель по-американски».

Личная жизнь 
Рита Ора говорит по-албански. Её мать — католичка, а отец — мусульманин. Она считает себя духовной, но не религиозной.

Её дед по материнской линии, Осман Байрактари, был албанским консулом в СССР. В период дипломатической службы деда мать Оры изучала медицину в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Позднее она специализировалась на психиатрии. Дедушка Оры по отцовской линии, Бесим Сахатчиу, был режиссёром кино и театра. Старшая сестра Оры, Елена, работает в её команде.

10 июля 2015 года тогдашний президент Косово Атифете Яхьяга назначила Ору  в посольстве страны в Лондоне. На церемонии присутствовали её родители, а также Тони и Шери Блэр, бывший премьер-министр Великобритании и его жена. Ора сказала, что она была «ошеломлена» оказанной ей честью, и пообещала помогать молодёжи Косово.

В 2017—2018 годах Ора встречалась с музыкальным продюсером . После расставания с ним начала романтические отношения с актёром Эндрю Гарфилдом. С 2021 года состоит в отношениях с Тайкой Вайтити. В августе 2022 года пара поженилась.

Дискография 
 ORA (2012)
  (2018)

Туры 
Хедлайнер
  (2012)
  (2013)
  (2018)
  (2019)

В качестве сопровождающего артиста
 DJ Fresh — DJ Fresh Tour (2012)
 Drake —  (2012)
 Coldplay —  (2012)

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Награды и номинации

Прочие награды 
 2015 — Почётный посол Косово

Примечания 

Исполнители Columbia Records
Наставники телешоу «The Voice»
Поп-вокалисты Великобритании
Исполнители Roc Nation